Cette page contient les pages d'homonymie de Roquépine et Roquepine.

 Charles du Bouzet de Roquépine (~1630-1661), un abbé commendataire et agent général du clergé de France de 1655 à 1660.

Roquépine peut aussi désigner :
 Roquépine (1961-1975), une jument de course trotteur français qui participait aux courses de trot attelé.

 Roquepine, une commune française située dans le nord du département du Gers.

Voir aussi 
 Rue Roquépine, une voie du 8e arrondissement de Paris
 Prix Roquépine, une course hippique de trot attelé se déroulant fin janvier ou début février sur l'hippodrome de Vincennes